De veertiende etappe van de Ronde van Spanje 2017 werd verreden op 2 september 2017 van Écija naar Sierra de la Pandera. De etappe was een 175 kilometer lange bergrit met 3 beklimmingen. 1 van 3e categorie, 1 van 2e categorie en 1 buiten categorie.

Verloop

Uitvallers
 Sam Oomen

 Axel Domont

Tussensprint

Bergsprints

Uitslag

Klassementen 

14
Ronde van Spanje 201714